Астреус (Astraeus) — рід грибів родини діплоцістаєві (Diplocystaceae). Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Astraeus відносять 9 видів:
 Astraeus asiaticus Phosri, M.P. Martín & Watling
 Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
 Astraeus koreanus (V.J.Staněk) Kreisel
 Astraeus morganii Phosri, Watling & M.P.Martín
 Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P.Martín & Whalley
 Astraeus pteridis (Shear) Zeller
 Astraeus sirindhorniae Watling, Phosri, Sihanonth, A.W.Wilson & M.P.Martín
 Astraeus smithii Watling, M.P.Martín & Phosri
 Astraeus telleriae M.P.Martín, Phosri & Watling

Примітки

Джерела 
 Morgan, A.P. 1890. North American fungi . The Gasteromycetes: 2. Journal of the Cincinnati Society of Natural History. 12:8-22 - P.19

Роди грибів
Діплоцістаєві